Kristian Sbaragli (ur. 8 maja 1990 w Empoli) – włoski kolarz szosowy.

Osiągnięcia 
Opracowano na podstawie:

Rankingi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Włoscy kolarze szosowi
Kolarze Dimension Data
Urodzeni w 1990